Pfannhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Pfannhauser (1911–1984), österreichischer Musikwissenschaftler
 Robert Pfannhauser (* 1982), österreichischer Moderator und Reporter
 Werner Pfannhauser (* 1940), österreichischer Lebensmittelchemiker